L'irresistibile (Kid Boots) – film del 1926 diretto da Frank Tuttle
L'irresistibile (Earthworm Tractors) – film del 1936 diretto da Ray Enright